San Foca, santo della Chiesa cattolica e della ortodossa
 San Foca, frazione di Melendugno in provincia di Lecce
 San Foca, frazione di San Quirino in provincia di Pordenone